O Campeonato Peruano de Futebol de 1946 foi a 30º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Universitario que conquistou seu 6º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1946 no futebol